La Casata Vernius è una dinastia presente nei romanzi di fantascienza del Ciclo di Dune e soprattutto del ciclo Il preludio a Dune.

La Casa Vernius ha regnato sul pianeta Ix fino all'arrivo dei Tleilaxu in combutta con l'imperatore Elrood, manovrato come una marionetta da Shaddam, l'erede al trono del leone d'oro, e Hasimir Fenring. Durante l'attacco dei Tleilaxu la famiglia Vernius riesce a scappare da Ix ma si divide. La moglie di Dominic Vernius si rifugia in un remoto pianeta per poi venire uccisa, Dominic raduna un gruppo di uomini a lui fedeli e va su Arrakis mentre i figli Kailea e Rombhur trovano asilo su Caladan presso la corte del duca Paulus Atreides (padre di Leto).

Albero genealogico della Casa Vernius 

Vernius